Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1955.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 29. Juli bis 8. August 1955, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 9. Jahrgang, Heft 15 (1. August-Ausgabe 1955)
 Das Turnierprogramm der Hamburger Tennis-Gilde

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1955